Соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 30 апреля и 1 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал азербайджанец Эльдениз Азизли, серебряную медаль завоевал эстонский спортсмен Хелари Маигисалу, а бронзу завоевали турок Экрем Озтюрк и представитель Грузии Нугзари Цурумия.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018